Consejo General de Huelga, òrgan de coordinació de la vaga de la UNAM de 1999, a Mèxic
 Clinical Gastroenterology and Hepatology, revista científica especialitzada en gastroenterologia
 Física cGh (de l'anagrama amb c (velocitat de la llum), G (constant de la gravitació) i h (constant de Planck)), projecte per unificar relativitat, gravetat i mecànica quàntica
 Asteroide de tipus CGH (de l'acrònim en anglès Carbonaceous G-type Hydrated), un dels tipus de la classificació espectral dels asteroides
 Hibridació genòmica comparativa (del seu nom en anglès Comparative Genomic Hybridization), mètode de citogenètica per estudiar les variacions de l'ADN
 Holografia generada per computadora (del seu nom en anglès Computer-Generated Holography), mètode de generació digital d'hologrames
 CGH també és el codi de la IATA de l'Aeroport de Congonhas, aeroport que serveix la zona de São Paulo, al Brasil
 CGH₂ (de l'anglès Compressed Gaseous Hydrogen) també és l'abreviatura de l'hidrogen comprimit, hidrogen en estat gasós mantingut sota pressió
 Cgh també és l'abreviatura de la cal·laghanita, mineral de la classe dels carbonats